L'expression (exacte, approchée ou traduite) postes, télégraphes et téléphones, et le sigle PTT, désignent divers services postaux nationaux :
 les postes, télégraphes et téléphones en Belgique ;
 les postes, télégraphes et téléphones en France ;
 les postes, télégraphes et téléphones en Suisse ;
 les postes, télégraphes et téléphones en Turquie.